La XIII edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la prima volta i russi della .

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta 
Lokomotiv Mosca e Dinamo Kiev hanno ricevuto un bye per le semifinali.

Campioni 
(1º titolo)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2005
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca